Fietssnelweg F70 van Hasselt naar Bilzen in België
 Georges Leyguesklasse, klasse van zeven fregatten bij de Franse marine